Erdei Péter (1928–2001) agrármérnök, növénynemesítő
 Erdei Péter (1944–) karnagy, egyetemi tanár